Beeld van Anne Frank (Utrecht), beeld in Utrecht
 Beeld van Anne Frank (Merwedeplein), beeld in Amsterdam
 Beeld van Anne Frank (Westermarkt), beeld in Amsterdam